ISO 3166-2:GD — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гренады. Стандарт охватывает 6 округов и 1 зависимую территорию Гренады. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гренады — GD и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды округов и зависимой территории Гренады являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GD, присвоенного Гренаде в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гренады 
Геокоды 6 округов и 1 зависимой территории административно-территориального деления Гренады.

Геокоды пограничных Гренаде государств 
 Тринидад и Тобаго — ISO 3166-2:TT (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гренады

Ссылки 
 Геокоды Гренады 

2:GE